Mirotta ist der Familienname folgender Personen:

 Agustina Mirotta (* 1995), argentinische Handballspielerin
 Matias Mirotta, argentinischer Handballspieler